Mihovil ist die kroatische Variante des Vornamens Michael. Bekannte Namensträger sind:

 Mihovil Nakić (* 1955), kroatischer Basketballspieler